Појам Цикава може се односити на: 

 Цикава (Гросупље), насеље у општини Гросупље, Република Словенија
 Цикава (Мокроног - Требелно), насеље у општини Мокроног - Требелно, Република Словенија